Palmesi – abitanti di Palma Campania
Palmesi – abitanti di Palma di Montechiaro
Palmesi – abitanti di Palmi